Суперфинал 57-го чемпионата России по шахматам проходил с 14 по 27 ноября 2004 года в Москве. Первоначально должен был состояться турнир с 14-ю участниками. Из-за болезни выбыл Крамник. Исполкомом РШФ принял решение, сократить число участников до 12-и. Как лишний выбыл Халифман. За день до старта отказался принимать участие Карпов.

 Место проведения: Отель «Россия»
 Призовой фонд: $125000 (первое место: $50000)
 Главный судья: почётный судья Владимир Дворкович
 Контроль: 1 час 40 минут на первые 40 ходов, ещё 50 минут на следующие 20 ходов и 10 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого
 Категория: 18 (средний рейтинг 2677)

Участники

Движение по турам

Турнирная таблица

Ссылки 
 57-й чемпионат России. Суперфинал на ChessPro.ru
 The 57th Russian Championship, 14-27 November на ruschess.com
 Владимир Крамник отказался от участия в суперфинале 57-го чемпионата России на lenta.ru
 Kramnik to skip Super Final
 Karpov drops out of Super Final
 Карпов выбывает из Суперфинала

Чемпионаты России по шахматам
2004 год в шахматах
Чемпионаты России в 2004 году
Шахматные турниры в Москве
Ноябрь 2004 года
2004 год в Москве